Морроу () — шотландская, английская и ирландская фамилия, реже — топоним.

Фамилия 
Основная статья: .
Шотландская фамилия Морроу записывалась как Moireach или Moireabh, что означало «поселение у моря»; либо как Murchadh, что означало «морской воин» или «морская битва». В дальнейшем встречались варианты написания этой фамилии Morow, Murrow и Morrewe. После Битвы при Вустере (1651) много шотландцев с фамилией Морроу были захвачены в плен Оливером Кромвелем и отправлены в будущие США, в колонию Виргиния.

В начале XVII века много шотландцев с фамилией Морроу иммигрировали в Ирландию ( провинцию Ольстер), поэтому ныне эта фамилия также с полными основаниями считается и ирландской. Там фамилия Морроу была англизирована и записывалась как Morrogh, Murrow, Moroghoe, Murphy, и Morrow, а также как O'Morrow и McMarrowe. В начале XVIII века много шотландцев с фамилией Морроу иммигрировали в будущие США.

В литературном английском языке Морроу означает «следующий день», а архаичном английском — «утро».

Носители фамилии

А—Г 
  (1914—2009) — американская модель, актриса кино и телевидения.
 Морроу, Бадди (наст. имя Мьюни Зудекофф, широко известен как Мо Зудекофф; 1919—2010) — американский джазовый тромбонист, аранжировщик и композитор.
  (1911—2006) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1948) — американский сценарист и продюсер.
  (1946—2018) —  города Гамильтон (Онтарио, Канада) с 1982 по 2000 гг.
 Морроу, Бобби (1935—2020) — американский легкоатлет-спринтер.
 Морроу, Бренден (род. 1979) — канадский хоккеист.
  (род. 1951) — американский писатель, эссеист и поэт, профессор литературы Бард-колледжа, главный редактор журнала .
  (род. 1984) — американский бейсболист.
  (наст. имя Брюс Мейерович, широко известен как Кузен Брюси; род. 1935) — американский радиоведущий, ди-джей, актёр кино и телевидения.
 Морроу, Вик (1929—1982) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр, сценарист и продюсер.
  (1888—1983) — американский архитектор.
  (1934—2001) — американский художник комиксов и иллюстратор книг в мягкой обложке.

Д 
 Морроу, Джастин (род. 1987) — американский футболист.
  (1870—1937) — инженер, политик, генерал,  Зоны Панамского канала (1921—1924).
 Морроу, Джеймс (род. 1947) — американский писатель-фантаст.
  (1771—1852) — губернатор Огайо (1822—1826).
  (наст. имя Лесли Ирвинг Морроу; 1907—1993) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 :
  (1931—2009) — североирландский пресвитерианский священнослужитель, лидер коммуны , активист движения за мир во время Конфликта в Северной Ирландии (конец 1960-х — 1998).
  (1910—2000) — первый посол США в Гвинее (1959—1961).
 :
  (1869—1955) — ирландский карикатурист и книжный иллюстратор.
  (1840—1900) — американский академик сельскохозяйственных наук.
 Морроу, Джошуа (род. 1974) — американский актёр кино и телевидения, поп-певец.
  (род. 1975) — австралийский телепродюсер и телесценарист.
 Морроу, Доретта (наст. имя Доретта Марано; 1927—1968) — американская актриса театра, кино и телевидения, певица и танцовщица.
  (1873—1931) — американский бизнесмен, дипломат и политик, посол США в Мексике (1927—1930), сенатор от Нью-Джерси (1930—1931).
  (1913—1994) — американский сценарист и киноактёр.

Е—С 
  (1884—1952) — американский архитектор.
  (род. 1936) — американская певица и актриса телевидения.
 Морроу, Кен (род. 1956) — американский хоккеист.
  (1973—2020) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания.
  (род. 1991) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, ассистент продюсера и ассистент режиссёра.
 Морроу, Мари (род. 1974) — американская актриса кино и телевидения, кинопродюсер и фотомодель.
  (род. 1978) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, телепродюсер и телесценарист.
  (род. 1948) — североирландский политик-, министр социального развития (2000—2001), министр по делам общин (2016), член законодательной ассамблеи (1998—2017), барон, пожизненный пэр.
  (род. 1952) — канадский фотограф и скалолаз.
  (род. 1944) — американская актриса кино и телевидения.
 Морроу, Роб (род. 1962) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр.
 Морроу, Стив (род. 1970) — североирландский футболист.
  (наст. имя Жаклин Энн Тереза Бернадетта Иммур; 1931—1985) — американская актриса кино и телевидения.
 Морроу, Сьюзан (1930—2006) — канадская фигуристка.
  (род. 1958) — американская писательница и поэтесса.

Т—Я 
 :
  (1928—1994) — американский художник, дизайнер театральных рекламок и афиш.
  (1836—1913) — американский юрист, судья и политик, полковник.
 :
  (1903—1977) — австралийский врач-гастроэнтеролог, президент  и  (1972—1975).
  (1866—1944) — американский генерал.
  (1843—1929) — американский политик и судья.
  (1854—1923) — американский писатель.
  (наст. имя Феликс Майрович; 1906—1988) — американский коммунист, троцкист, социалист, политактивист, газетный редактор и книгоиздатель.
  (ок. 1906 — 1994) — первый афроамериканец, занимавший руководящую должность в Белом доме (административный офицер по спецпроектам в 1955—1961 гг.)
  (1877—1935) — американский политик, Главный адвокат Восточного Кентукки (1910—1913), губернатор Кентукки (1919—1923).
 Морроу, Энтони (род. 1985) — американский баскетболист.

Второе имя 
 Линдберг, Энн Морроу (1906—2001) — американская писательница и лётчица.
  (1902—1998) — первая учительница-афроамериканка округа Берген (Нью-Джерси, США).
  (1921—2020) — американский судья,  (1955—1957), долгожитель.

Вымышленные персонажи 
  — персонаж телесериала «Сыны анархии».
  — суперзлодей DC Comics.

Топоним США 
  — город в Джорджии.
  — деревня в Огайо.

Школы города Энглвуд (Нью-Джерси, США)

Издательства США 
 William Morrow and Company

Прочее 
  — научно-фантастическая пост-апокалиптическая ролевая игра.
  — несколько исторических зданий в США.
  — экспериментальное сельскохозяйственное кукурузное поле при Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне. Старейший проект такого типа в США (с 1876 года), Национальный исторический памятник США (с 1968 года).

См. также 
 Морро
 Марроу

Примечания